Ludwig Binswanger (1820–1880) – szwajcarski psychiatra
 Robert Binswanger (1850–1910) – szwajcarski psychiatra
 Ludwig Binswanger (1881–1966) – szwajcarski psycholog
 Otto Binswanger (1852–1929) – szwajcarski neurolog i psychiatra